Атопов — фамилия; имеет женскую форму Атопова.
 Атопов, Владимир Иванович (1929—2018) — профессор Волгоградского государственного технического университета, почетный гражданин города-героя Волгограда.
 Атопов, Иван Иванович (1901—1948) — советский металлург, машиностроитель.